Покур — топоним.

 По́кур — село в России, находится в сельском поселении Покур Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Се́льское поселе́ние Покур, Покур — муниципальное образование в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации.
 Покур — муниципалитет во Франции, департамент Луаре.